Zirndorf bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Zirndorf, Stadt im Landkreis Fürth, Bayern
 Zirndorf (Auhausen), Ortsteil der Gemeinde Auhausen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Zirndorf (Wieseth), Ortsteil der Gemeinde Wieseth, Landkreis Ansbach, Bayern